Dougal José Montagnoli (Paris, Francia), exfutbolista francés. Jugaba de delantero.

Trayectoria 
Jugó en Quilmes en 1970 (2 partidos) para luego pasar a Gimnasia y Esgrima La Plata destacándose en la década del 70 (1971-79, 115 partidos, 16 goles). Hijo de José Ismael, nació en Paris, Francia cuando su padre actuaba en el Football Club Paris de ese país. Falleció el 20 de abril de 2007.

Clubes 

Argentinos nacidos en el exterior
Emigrantes franceses hacia Argentina
Futbolistas de Francia
Futbolistas de las inferiores del Quilmes Atlético Club
Futbolistas del Quilmes Atlético Club en los años 1970
Futbolistas del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Futbolistas del Olympique Gymnaste Club de Niza
Futbolistas nacionalizados en Argentina
Nacionalizados de Argentina
Nacidos en Metz